Zeros är ett släkte av tvåvingar. Zeros ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Zeros